Aurensan (Altos Pirenéus) — comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus
 Aurensan (Gers)

Desambiguações de topônimos